Gordijenko je priimek več oseb:
 Mihail Haritonovič Gordijenko, sovjetski general
 Anatolij Gordijenko, zgodovinar

Ruski priimki